Campomaggio ima više značenja:
 Campomaggio, Macerata
 Campomaggio, Siena